Gutbürgerlich ist ein Attribut, mit dem Speisen der gutbürgerlichen Küche bezeichnet werden.

Allgemeines 
Gutbürgerlich assoziiert erstrebenswertes Bürgertum, gutbürgerlich sei „ordentlich, solide, nicht übertrieben“. Der „höfischen Küche“ des Adels stand die „bürgerliche Küche“ der Bürger als „Abglanz“ gegenüber; in den „gutbürgerlichen Küchen“ des 19. Jahrhunderts wurde das Kochen „Objekt des Prestiges“. Die Kartoffel und der Kartoffelsalat stammen noch aus der bürgerlichen Küche; der Anbau in großem Stil begann für Deutschland 1716 in Sachsen.

Geschichte 
Als repräsentativ für die gutbürgerliche Küche gilt Sophie Wilhelmine Scheiblers Kochbuch aus dem Jahre 1823. Nach dem Erscheinen von Henriette Davidis Kochbuch im Jahre 1845 entstand der Begriff der „bürgerlichen Küche“, womit der Grundstein für die „gutbürgerliche Küche“ von heute gelegt war. Das deutsche Bürgertum prägte seine eigene Art der Küche, die allgemein bekannt ist als „gutbürgerliche Küche“. „Der antiquiert anmutende Begriff hat sich bis heute erhalten. Er steht für solides, aber leicht raffinierte Hausmannskost () mit großzügig portionierten Qualitäts-Zutaten“. „Die gutbürgerliche Küche ist vergleichbar mit der zeitgenössischen Vorstellung von einer Mahlzeit, bestehend aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert.“

Die französische Küche kennt seit 1921 vier Kategorien, und zwar die Haute Cuisine (), Cuisine bourgeoise (), Cuisine régional () und die Cuisine improvisée ().

Heutige Verwendung 
In der Gastronomie wird der Begriff „gutbürgerlich“ verwendet, um zu vermitteln, dass Gerichte nach bekannter oder traditioneller Zubereitungsart angeboten werden. 

Der Portionsgröße nach gehören diese Speisen zur Hausmannskost. Typisch für den deutschsprachigen Raum sind Fleischgerichte wie Schnitzel und Braten mit Kartoffelbeilagen oder Klößen und einer Braunen Sauce. Beispiele hierfür sind Hausfrauen-, Jäger-, Zigeuner- oder Burgunderart. Als Fischgerichte sind blau gekochte Speisefische üblich (Müllerinart).

Der Duden definiert sie als „Küche, die einfache und nicht verfeinerte Gerichte in reichlichen Portionen bietet.“

Sonstiges 
Das Wort betrifft nicht nur die Kochkunst, sondern auch die Erziehung oder die Wohnkultur.

Literatur 
 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus (Hrsg.), Brockhaus Kochkunst, 2008, S. 221, ISBN 978-3-7653-3281-4.
Eintrag für "gutbürgerlich" bei duden.de

Einzelnachweise 

Kochen
Küche
Deutsche Küche